Bombardier Challenger 600 — семейство пассажирских самолётов повышенной комфортабельности для гражданской и деловой авиации. Первоначально самолёт производился «Canadair». С 1986 года выпускается «Bombardier Aerospace».

История 

Первый опытный образец поднялся в небо в Монреале (Канада) 8 ноября 1978 года. Спустя год ещё два образца выполнили ряд полётов. При испытательном полёте 3 апреля 1980 года один из двух пилотов погиб. Несмотря на авиакатастрофу, самолёт был сертифицирован в этом же году США и Канадой.

Варианты

CL-600-1A11 (вариант Challenger 600, CL-600) 
Базовая модель семейства. Самолёт выпускался до 1983 года. Построено 83 экземпляра.

CL-600-2A12 (варианты Challenger 601, CL-601, CL-601-3A, CL-601-3R) 
Усовершенствованная версия CL-600. На крыльях появились винглеты, установлены более мощные двигатели General Electric CF-34.

CL-600-2B16 (вариант Challenger 604, CL-604) 
Серьёзно модернизированная версия. Вариант с более мощными двигателями, дополнительными топливными баками, усовершенствованы крылья и хвост самолёта. В кабине пилотов была установлена новая система авионики Pro Line 4™ компании Rockwell Collins Aerospace и изменено расположение многих панелей управления. На самолёте установлены новые шасси для взлёта и посадки с увеличенной массой.

CL-600-2B16 (вариант Challenger 605, CL-605) 

Введён в эксплуатацию в начале 2006 года. Самолёт отличается от предыдущего варианта модернизацией конструкции и авионики. Конструктивные улучшения включали бо́льшие размеры окон пассажирской кабины и округлый хвостовой конус. Основная аккумуляторная батарея была перенесена в носовой отсек. В кабине пилотов была установлена новая система авионики Pro Line 21™ компании Rockwell Collins Aerospace и изменено расположение некоторых панелей управления.

CL-600-2B16 (вариант Challenger 650, CL-650) 

Введён в эксплуатацию в 2015 году. Самолёт получил новую авионику, обновленный салон и более мощные двигатели. В доработанную систему авионики Rockwell Collins Pro Line 21™ добавили мультирежимный погодный радар и систему синтетического обзора, а также коллиматорный индикатор Head-Up Display для облегчения выполнения захода на посадку в сложных метеоусловиях.  На 5% была увеличена взлетная тяга двигателей General Electric CF34-3B.

CL-610 
CL-610 Challenger E должен был иметь удлинённый фюзеляж, который бы позволил вместить до 24 пассажиров. 
Проект приостановили в 1981 году.

C-143А 
Под этим наименованием самолёт CL-604 состоит на вооружении Береговой охраны США (US Coast Guard).

CL-650 ARTEMIS
В 2020 году Армия США начала использовать самолёты Bombardier Challenger 650 ARTEMIS (Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System) как самолёты радиоэлектронной разведки. В частности, один из этих самолётов с сентября 2020 года базируется на аэродроме вблизи румынского города Констанца и совершает патрульные полёты вблизи границ России и Белоруссии.

Bombardier CRJ и Challenger 800/850 
На базе семейства бизнес-джетов CL-600 разработано семейство региональных пассажирских самолётов Bombardier CRJ и бизнес-джетов Challenger 800/850:

 CL-600-2B19 (варианты Regional Jet 100/200 / Challenger 800/850 / CRJ SE/ Regional Jet 440);
 CL-600-2C10 (варианты Regional Jet 700/ 701/ 702;
 CL-600-2D24 (вариант Regional Jet 900);
 CL-600-2D15 (вариант Regional Jet 705);
 CL-600-2E25 (вариант Regional Jet 1000).

Лётно-технические характеристики

Технические характеристики вариантов CL-601-1A, CL-601-1A/ER, CL-601-3A, CL-601-1A/ER, CL-601-3R, CL-601s  

 Экипаж: 2 пилота
 Пассажировместимость: до 19 человек (в зависимости от конфигурации)
 Длина: 20,85 м
 Размах крыла: 19,61 м
 Высота: 6,30 м
 Масса пустого: 9 292 кг
 Максимальная взлётная масса: 19 550 кг
 Полезная нагрузка: 1 814 кг
 Двигатели: 2× General Electric CF34-3A turbofans с тягой по 40,7 кН каждый

Лётные характеристики 
 Крейсерская скорость: 850 км/ч 
 Максимальная скорость: 882 км/ч 
 Максимальная дальность: 6236 км
 Практический потолок: 12500 м

Потери самолётов 
За время эксплуатации было потеряно 15 самолётов типа Bombardier Challenger CL-600:

См. также 
 Bombardier CRJ

Примечания

Ссылки 
 Bombardier Challenger 650 Официальный сайт 
 Семейство Challenger 600 на сайте Smartcockpit.com 

Самолёты Bombardier
Административные самолёты
Самолёты Канады